Ильдефонсо Феликс Каванья Мартинес (; , Буэнос-Айрес, Аргентина — , там же) — аргентинский государственный деятель, министр иностранных дел (1955).

Биография 
Окончил юридический факультет университета Буэнос-Айреса, работал клерком.
С 1944 г. — сотрудник администрации провинции Буэнос Айрес, затем — член правления Банка Аргентины. В 1947-1949 гг. — президент национального Банка Аргентины.

Впоследствии был назначен заместителем министра промышленности и торговли, вёл переговоры с Парагваем о возвращении захваченных в ходе Парагвайской войны ценностей.

В августе-сентябре 1955 г., в разгар конфликта между президентом Пероном и оппозицией, занимал должность министра иностранных дел. Получил гарантии безопасности от парагвайского правительства и сопровождал свергнутого президента на корабль, на котором тот покинул Аргентину. Несколько часов спустя Каванья Мартинес был арестован и провёл много месяцев в тюрьме.

Выйдя на свободу, отправился в изгнание в Испанию, где активно взаимодействовал с Пероном. Вернулся на родину в конце 1960-х годов, где вскоре скончался.

Источники 
Cutolo, Vicente Osvaldo (2004). Novísimo diccionario biografíco argentino (1930-1980). Tomo 1. Elche. p. 434.

Министры иностранных дел Аргентины